Elisabeth Svantesson – economista e politica svedese
 Johan Svantesson – calciatore svedese
 Nils Svantesson Sture – diplomatico svedese
 Tobias Svantesson – ex tennista svedese